Carlos Rivera peut faire référence à :

  (1978-), joueur de baseball
 Carlos Rivera (1979-), footballeur panaméen 
 Carlos Rivera (basket-ball) (1983-), joueur portoricain de basket-ball
 Carlos Rivera (chanteur) (1986-), chanteur mexicain
  (1978-), boxeur américain

Voir aussi